Francisco Cerúndolo era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Paul Jubb ha sconfitto Juan Pablo Varillas con il punteggio di 6-3, 7-65.

Teste di serie 

  Hugo Dellien (ritirato) 
  Pablo Cuevas (semifinale)
  Juan Pablo Varillas (finale)
  Tomás Martín Etcheverry (ritirato)

  Marcelo Tomás Barrios Vera (quarti di finale) 
  Camilo Ugo Carabelli (ritirato) 
  Facundo Mena (quarti di finale) 
  Jesper de Jong (secondo turno, ritirato)

Qualificati 

  Gilbert Klier Júnior (primo turno)
  Yshai Oliel (primo turno)
  Naoki Nakagawa (primo turno)

  Corentin Denolly (primo turno) 
  Juan Bautista Torres (secondo turno) 
  Nicolás Barrientos (primo turno)

Lucky loser 

  Daniel Dutra da Silva (semifinale)
  Facundo Juárez (primo turno)

  Gonzalo Villanueva (primo turno)

Wildcard 

  Juan Carlos Prado Angelo (primo turno)
  Pablo Cuevas (semifinale)

  Murkel Dellien (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Santa Cruz Challenger II 2022